św. Antonin z Piacenzy (zm. ok. 303) – rzymski żołnierz, męczennik
 św. Antonin z Florencji (1389-1459) – arcybiskup Florencji